

Geografia 
 Regno Unito
 Holmes Chapel – cittadina nella contea del Cheshire, Inghilterra centrale
 Stati Uniti d'America
 Fox Chapel – borough nella contea di Allegheny, Stato della Pennsylvania
 Mays Chapel – CDP nella contea di Baltimora, Stato del Maryland
 Wesley Chapel – CDP nella contea di Pasco, Stato della Florida

Persone 
 Alain Chapel – chef francese noto come uno dei creatori della nouvelle cuisine

Altro 
 Caruso Memorial Chapel – chiesa a San Diego in onore del sergente Mathew Caruso
 Haunting the Chapel – EP del gruppo musicale statunitense Slayer
 Saint Margaret's Chapel – antico edificio sopravvissuto della iniziale struttura del castello di Edimburgo

Pagine correlate 
 Chapel Hill